KKY steht für:
 Flugplatz Kilkenny (IATA-Code), Flugplatz von Kilkenny, Irland

kky steht für:
 Guugu Yimidhirr (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Guugu Yimidhirr, Stamm der Aborigines in Australien

Abkürzung